RRN ist die Abkürzung für:

 Refugee Radio Network, ein Internetradio
 Rural Reconstruction Nepal, eine Nichtregierungsorganisation für soziale Entwicklung in Nepal
 Run River North, eine US-amerikanische Rockband

RRN